

Дебелець () — село в Варненській області. Входить до складу общини Дилгопол.
 Дебелець () — місто в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.